Bracke steht für:
 Bracke (Hund), eine Gruppe von Hunderassen
 Bracke (Wappentier), entspricht dem Wildbodenhund
 Bauteil von Gespannen zur Befestigung der Ortscheite
 Aufsatzbleche zur Erhöhung des Fördervolumens eines Panzerförderers, siehe Panzerförderer #Bracken
 Bracke (Fahrzeugbau), Teil eines Anhängers
 Bracke, deutscher Roman von Klabund (1918)

Bracke ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel von der Bracke (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Dirk Bracke (* 1953), belgischer Jugendschriftsteller
 Ferdinand Bracke (* 1939), belgischer Radrennfahrer
 Glenn Bracke (* 1970), belgischer Künstler und Unternehmer
 Joachim Christoph Bracke (1738–1801), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Johann Christian Bracke († 1710), deutscher Müller- und Zimmermeister
 Otto Bracke (1872–1934), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Tony Bracke (* 1971), belgischer Radrennfahrer
 Wilhelm Bracke (1842–1880), deutscher Verleger und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Brakke
 Braacke
 Bracken (Begriffsklärung)
 Bracker (Begriffsklärung)
 Bräcke (schwedischer Ort)
 Brake (Begriffsklärung)
 Brack (Begriffsklärung)